Fundado em 18 de agosto de 1938, sob os entusiásticos aplausos de representantes da Maçonaria Brasileira, tendo como patrono o nome do grande Conselheiro Antonio Joaquim de Macedo Soares.

Sede
Rua Aquidabã, 540
Lins de Vasconcelos
Rio de Janeiro (RJ) - Brasil
CEP 20720-295

Histórico
O apoio irrestrito recebido do Grande Oriente do Brasil, desde a sua fundação foram fundamentais para que esta grande obra filantrópica alcançasse os nossos dias.  

A administração do Instituto Conselheiro Macedo Soares é exercida exclusivamente por elementos regulares da Maçonaria Brasileira. É constituida por uma diretoria, um conselho deliberativo e um conselho fiscal.

No quadro de suas honrarias encontram-se, dentre outras: títulos de "Benemérito da Ordem" e "Cruz de Prata", concedidos pelo Soberano Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil, respectivamente de 3 e 4 de novembro de 1950, por Decreto nº 1.610 e Ato 2.271. Foi considerado de utilidade pública por Decreto de 23 de outubro de 1953 do Exmo. Sr. Prefeito do Distrito Federal, de conformidade com a Lei nº 714, de 26 de julho de 1952.

88º Grupo Escoteiro Atol das Rocas
 
Desde 16 de setembro de 2006 o Instituto abriga em suas dependências o 88º Grupo Escoteiro Atol das Rocas, que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, vinculada e subordinada à União dos Escoteiros do Brasil, onde se desenvolvem atividades que contribuem para a educação de jovens de ambos os sexos nas faixas etárias de 7 a 10 anos (ramo lobinho), de 11 a 14 anos (ramo escoteiro), de 15 a 17 anos (ramo sênior) e de 18 a 21 anos (ramo pioneiro).

O funcionamento do grupo escoteiro ou os seus membros não têm vinculação com a Maçonaria, apenas utilizam as dependências do Instituto.

Ver também
 Maçonaria

Ligações externas
 Instituto Conselheiro Macedo Soares - Site Oficial.
 88º Grupo Escoteiro Atol das Rocas - Site Oficial.

Organizações não governamentais